Die Baseball-Bundesliga 2007 begann am 7. April 2007 und endete am 3. Oktober 2007.
Deutscher Meister wurden zum ersten Mal die Mainz Athletics, die die reguläre Saison noch als Zweiter hinter dem Südmeister Regensburg Legionäre abschlossen. Nordmeister wurden die Solingen Alligators.
Im Finale lagen die Mainz Athletics bereits mit 2 Spielen in Rückstand und konnten sich dann durch 3 Erfolge in Folge die erste Meisterschaft sichern.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord 2007

1. Bundesliga Süd 2007

Play-downs

1. Bundesliga Nord Playdowns 2007

1. Bundesliga Süd Playdowns 2007

Play-offs

Weblinks 
 Baseball-Bundesliga: Statistikarchiv 2007

Einzelnachweise 

2007
Baseball 2007
Sportsaison 2007